Nazaré ist der Name folgender Orte:

in Portugal:

 Nazaré (Portugal), Unterregion Oeste, Portugal

in Brasilien:

 Nazaré (Bahia), Bundesstaat Bahia 
 Nazaré (Tocantins), Bundesstaat Tocantins 
 Nazaré da Mata, Bundesstaat Pernambuco
 Nazaré do Piauí, Bundesstaat Piauí

in Osttimor:

 Nova Nazaré, früherer Name von Com (Ort), Verwaltungsamt Lautém

Nazaré steht für:
 Nazaré (Welle), Surfspot in Portugal
 Nazaré Canyon, Tiefseegraben vor Portugal
 Nazaré (Film), portugiesischer Film von Manuel Guimarães (1952) 
 Bistum Nazaré, Bistum in Brasilien

Nazaré ist der Familienname folgender Person:
 Enrico Cardoso Nazaré (* 1984), brasilianischer Fußballspieler